Latitiara är ett släkte av nässeldjur. Latitiara ingår i familjen Protiaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Latitiara